Kulturdelen.nu är en svensk nättidskrift som var aktiv åren 2010–2017 och bedrev journalistik med fokus på kulturlivet i Södertälje. Tidskriften startades som en reaktion på att Länstidningen Södertälje dragit ner på bevakningen av kulturområdet.

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Svenska kulturtidskrifter
Svenska nättidskrifter
Bildanden 2010
Upplösningar 2017